Евгений Александрович Яковлев (10 февраля 1978) — российский игрок в хоккей с мячом, нападающий.

Карьера 
Воспитанник омского хоккея с мячом. Первый тренер — М. Г. Мандель.

Игровую карьеру начал в сезоне 1994/95 выступлениями за «Юность» — участника первенства России среди команд первой лиги.

В сезоне 1996/97 в составе «Юности» продолжил игровую карьеру в высшей лиге чемпионата России.

В дальнейшем был игроком команд высшей лиги/Суперлиги: «СКА-Свердловска» (1999—2002), «Старта» (2002—2006, 2012—2014), «СКА-Забайкальца» (2006/07) и «Байкал-Энергии» (2007—2012).

Достижения 
 Победитель международного турнира Sportservice Reebok Jofa Cup (2009).

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: Статистика голевых передач ведётся с сезона 1999/2000

В чемпионатах и кубках России забивал мячи в ворота 28 / 19 команд

  Чемпионат России                   Кубок России
  1.Маяк                = 16 мячей   1.Кузбасс           = 15
  2.Саяны               = 15         2-4.Локомотив Ор    =  7
  3-4.Сибсельмаш        = 14         2-4.Маяк            =  7
  3-4.Волга             = 14         2-4.Саяны           =  7
  5.Родина              = 13         5-7.Родина          =  6
  6-7.СКА-Нефтяник      = 12         5-7.Сибсельмаш      =  6
  6-7.Енисей            = 12         5-7.СКА-Нефтяник    =  6
  8-9.Уральский трубник = 11         8-9.Ак Барс-Динамо  =  5
  8-9.Динамо М          = 11         8-9.СКА-Свердловск  =  5
 10-11.СКА-Свердловск   = 10        10.Североникель      =  4
 10-11.Кузбасс          = 10        11.Уральский трубник =  3
 12.Север               =  9        12-19.Юность Ом      =  1
 13.Ак Барс-Динамо      =  8        12-19.Старт          =  1
 14-18.Локомотив Ор     =  7        12-19.Мурман         =  1
 14-18.Водник           =  7        12-19.СКА-Забайкалец =  1
 14-18.Байкал-Энергия   =  7        12-19.Лесохимик      =  1
 14-18.Зоркий           =  7        12-19.Зоркий         =  1
 14-18.Старт            =  7        12-19.Енисей         =  1
 19-20.Юность Ом        =  6        12-19.Волга          =  1
 19-20.Металлург Бр     =  6
 21.Североникель        =  5
 22.Агрохим             =  4
 23.Мурман              =  3
 24-26.СКА-Забайкалец   =  2
 24-26.Строитель С      =  2
 24-26.Лесохимик        =  2
 27-28.Шахтёр Л-К       =  1
 27-28.ХК Боровичи      =  1

Количество мячей в играх

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал  в 124 играх    
по 2 мяча забивал  в  34 играх    
по 3 мяча забивал  в  6 играх     
по 4 мяча забивал  в  3 играх  
   
Свои 222 мяча забросил в 167 играх, в 270 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал  в 31 игре    
по 2 мяча забивал  в  16 играх    
по 3 мяча забивал  в  4 играх     
по 4 мяча забивал  в  1 игре    
 
Свои 79 мячей забросил в 52 играх, в 62 играх мячей не забивал. 

Первый и юбилейные мячи
1-й мяч забил в 3 игре 1 декабря 1996 года в выездной игре с командой «Сибсельмаш-Металлург» (1:5) на 17-й минуте. 
50-й мяч забил в 119-й игре 26 декабря 2001 года в домашнем матче с командой Сибскана-Энергия (8:3) на 30-й минуте. 
100-й мяч забил в 220-й игре 19 января 2006 года в выездной игре с командой «Динамо» (Москва) (3:20) на 38-й минуте с передачи Виталия Макарова. 
150-й мяч забил в 280-й игре 8 декабря 2008 года в домашнем матче с командой «СКА-Свердловск» (10:2) на 73-й минуте. 
200-й мяч забил в 382-й игре 27 февраля 2012 года в выездной игре с командой «Водник» (2:6) на 26-й минуте. 
222-й мяч забил в 437-й игре 23 февраля 2014 года в домашнем матче с командой «Байкал-Энергия» (5:6) на 24-й минуте с передачи Александра Патяшина.

В международных турнирах 

''Участие в Кубке мира: 2 раза (2010, 2011).

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте на ФХМР
 Профиль на сайте ХК «Байкал-Энергия»
 Профиль на сайте bandysidan.nu
 Профиль на сайте skaburg.chat.ru

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Юность»
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «СКА-Забайкалец»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Спортсмены Омской области